Tabaré Alonso puede referirse a:
Tabaré Alonso (entrenador), (1977) exfutbolista y entrenador uruguayo
Tabaré Alonso (cicloturista), (1987) cicloturista uruguayo